Rywalizacja w wadze do 58 kg kobiet w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004 odbyła się 16 sierpnia w Hali Olimpijskiej Nikea. W rywalizacji wystartowało 14 zawodniczek z 13 krajów. Tytułu sprzed czterech lat nie obroniła Meksykanka Soraya Jiménez, która tym razem nie startowała. Nową mistrzynią olimpijską została Chinka Chen Yanqing, srebrny medal wywalczyła Ri Song-hui z Korei Północnej, a trzecie miejsce zajęła Wandee Kameaim z Tajlandii.

Wyniki

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2004